De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1865-1868 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1865 en de verkiezingen van 1868. De zittingsperiode ging in op 18 september 1865 en liep af op 20 september 1868.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1865

Liberalen (14 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Cornelis Jans Geertsema
Johan Wilhelm Hein
Carel Johan Righard Nobel
Louis van Sasse van Ysselt
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen
Gijsbertus Schot
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven
Anthony van Weel Dzn.

Gematigde liberalen (13 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Willem Boreel van Hogelanden
Albertus Jacobus Duymaer van Twist
Jan Fransen van de Putte
Johannes Hengst
Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Hendrik Jan Smit
Hermanus Eliza Verschoor
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk

Conservatieven (12 zetels)
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein
Cornelis Hartsen
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Cornelis van der Lek de Clercq
Jan Messchert van Vollenhoven
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye
Joost Taets van Amerongen tot Natewisch
Wyncko Johannes Tonckens

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1865 waren dertien leden periodiek aftredend. Elf leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Friesland werd Gijsbertus Schot (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer (conservatieven) versloeg.
 Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Albertus Jacobus Duymaer van Twist (gematigde liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Tussentijdse mutaties

1866
 8 juli: Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (conservatieven) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Herman Jan Rahusen (gematigde liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 18 september geïnstalleerd.
 1 november: Willem Boreel van Hogelanden (gematigde liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Daniël Carel de Dieu Fontein Verschuir (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 19 november geïnstalleerd.

1867
 15 augustus: Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer (conservatieven) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Overijssel kozen Charles Theodorus Stork (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 18 september geïnstalleerd.

1865-1868
Nederlandse politiek in 1865
Nederlandse politiek in 1868